Tuba – tipo di cappello a forma di cilindro
 Tuba – strumento musicale a fiato
 Tuba – fiume della Siberia occidentale
 Tuba – municipalità delle Filippine nella provincia di Benguet
 Tuba di Falloppio – parte dell'apparato genitale femminile
 Fabiano Bittar detto Tuba – pallavolista brasiliano